Bill of Rights steht im englischsprachigen Raum für ein Gesetz, das grundlegende Bürgerrechte gewährt. Insbesondere:

 Bill of Rights (England), ein Gesetz vom 23. Oktober 1689, das die Rechte des englischen Parlaments festlegte
 Bill of Rights (Vereinigte Staaten), in den USA die ersten zehn Verfassungszusätze (amendments) von 1789
 Second Bill of Rights: ein von US-Präsident Franklin D. Roosevelt 1944 vorgeschlagenes Gesetzespaket zur Sozialreform
 G. I. Bill of Rights US-Bundesgesetz von 1944 zur Unterstützung der Wiedereingliederung von Soldaten
 New Zealand Bill of Rights Act 1990, ein neuseeländisches Gesetz, das die Menschenrechte und Grundrechte in Neuseeland garantiert
 Die Virginia Declaration of Rights, häufig Virginia Bill of Rights genannt, aus dem Unabhängigkeitsjahr 1776